Unità nazionale – condizione mediante la quale la parte preponderante di una nazione è soggetta alla sovranità di un unico Stato
 Unità Nazionale (Unidad Nacional) – partito politico colombiano
 Unità Nazionale (Unidad Nacional) – partito politico peruviano
 Unità Nazionale (Unidad Nacional) – partito politico uruguayano
 Unità Nazionale (Unidad Nacional) – partito politico venezuelano